Сент-Маргери́т () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Маргерит — в департаменте Верхняя Луара;
 Сент-Маргерит — в департаменте Вогезы.
а также:
 Остров Сент-Маргерит - крупнейший из Леринских островов

См. также 
 Сент-Маргерит-Лафижер
 Сент-Маргерит-де-Лож
 Сент-Маргерит-д’Эль
 Сент-Маргерит-де-Вьет
 Дюси-Сент-Маргерит